

Особи 

 Мігель Антоніо Каро Тобар — 2-й президент Колумбії
 Роберто Тобар — чилійський футбольний арбітр

Інше 
 Тобар — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос